Sea Life – światowa sieć akwariów
 Sea Life Centre 
 Sea Life London Aquarium

Seal Sancturay – sieć akwarium-fokarium
 The Hunstanton Sea Life Sanctuary 
 The Scottish Sea Life Sanctuary